Baby může mít v různých oblastech různé významy:

Automobilismus 
 Praga Baby – malý osobní automobil vyráběný v Československu v 30. letech 20. století

Hudba 
 „Baby“ (píseň, Brandy Norwood) – píseň zpěvačky Brandy Norwood z roku 1994
 „Baby“ (píseň, LL Cool J) – píseň rappera LL Cool J z roku 2008
 „Baby“ (píseň, Justin Bieber) – píseň zpěváka Justina Biebera z roku 2010
 Baby (album, The Detroit Cobras) – album skupiny The Detroit Cobras z roku 2004
 Baby (album, Bosque Brown) – album skupiny Bosque Brown z roku 2009
 Baby (album, The Burning Hell) – album skupiny The Burning Hell z roku 2009
 Baby (album, Yello) – album skupiny Yello z roku 1991
 Baby (skupina) – americká hudební skupina

Letectví 
 Aero HC-2 Heli Baby – československý lehký vrtulník z 50. let 20. století
 Avro Baby – britský lehký sportovní letoun z 20. let 20. století 
 Praga E-114 – československý lehký turistický a sportovní letoun z 30. let 20. století byl známý pod obchodním názvem „Air Baby“
 Schneider Grunau Baby – německý sportovní kluzák z 30. let 20. století
 Sopwith Baby – britský plovákový letoun z doby první světové války
 Fairey Hamble Baby – jeho licenční varianta
 Supermarine Baby – britský prototyp létajícího člunu z konce první světové války

Externí odkazy